Ба́ум () — немецкая фамилия, в переводе означающая дерево.

Известные носители:
  (1830—1886)— чешский археолог и архитектор.
 Баум, Вики (1888—1960) — австрийская писательница.
 Баум, Вильгельм (1799—1883) — немецкий хирург.
 Баум, Владимир Александрович (1922—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Баум, Герберт (1912—1942) — немецкий антифашист.
 Баум, Герхарт (род. 1932) — немецкий политический деятель.
 Баум, Дон (1922—2008) — американский художник.
  (1812—1883) — польский политический деятель, барон.
 Баум, Лаймен Фрэнк (1856—1919) — американский писатель, «создатель» волшебной страны Оз.
 Баум, Отто (1911—1998) — командир соединений войск СС, оберфюрер.
 Баум, Пауль (1859—1932) — художник, рисовальщик и график, один из крупнейших представителей постимпрессионизма в Германии.
 Баум, Уильям Уэйкфилд (1926—2015) — американский кардинал.
 Баум, Эдуард Оттонович (1850—1921) — учёный-лесовод, лесной ревизор Семиреченской области.
 Баум — научно-производственное объединение по производству серверов.

См. также 
 Баума
 Бауманис
 Нуссбаум
 Нуссимбаум
 Баумгартен
 Баумейстер
 Бауман
 Бауманн
 Бауманская
 Баумхауэр

Примечания 

Статьи о дворянских родах без изображения герба